Источна марка () може бити:
 Средњовјековна Аустријска марка и њени претходници Баварска источна марка и Панонска марка
 Средњовјековна Саксонска источна марка на ријеци Лаби
 Источни региони Пруске, добијени у подјели Пољске, првенствено покрајина Позен
 Остмарк (Аустрија), назив Аустрије у саставу Трећег рајха
 Остмарк је био гау Нацистичке партије, састављен од пруске покрајине Позен-Западна Пруска и источног дијела Бранденбурга
 Њемачки остмарк, краткотрајна валута које је кориштена у источним територијама које је окупирала Њемачка 1918. године

Види још 
 Марка, вишезначна одредница